Het woord interval heeft verschillende betekenissen. Het woord is afkomstig van het latijnse intervallum, tussenruimte, dat oorspronkelijk een militaire term was om de ruimte tussen de palen van een verschansing aan te duiden. 

Interval (muziek); de afstand tussen twee tonen (relatief begrip).
Interval (wiskunde); de verzameling van waarden tussen een ondergrens en een bovengrens (al of niet met inbegrip van die grenzen), bijvoorbeeld een tijdsinterval.
interval (tijd); tijdsduur tussen twee momenten in.

Referenties